Lampertsham ist der Ortsname von

 Lampertsham (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lampertsham (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern